Rivière Duncan peut se référer à:

Hydronymes

Rivière Duncan (Colombie-Britannique), une rivière, de la Colombie-Britannique.
Rivière Duncan (rivière le Renne), un tributaire de la rivière le Renne, coulant dans la MRC d'Acton, en Montérégie, au Québec, Canada.

Rivière Duncan (Nouvelle-Zélande), une rivière de la West Coast (région), en Nouvelle-Zélande.